Bobula János (1844–1903) szlovák származású magyar építész
 Bobula János (1871–1922) építészmérnök